La regione di Tandjilé è una regione del Ciad. Il capoluogo è Laï.

Suddivisione amministrativa
La regione è divisa in 2 dipartimenti:

Note